Па́вел Леони́дович Ипа́тов (род. 12 апреля 1950 года, пос. Асбестовский, Свердловская область) — российский государственный деятель. Губернатор Саратовской области с 5 апреля 2005 по 23 марта 2012 года.

Биография 
С 1965 по 1969 г. учился в Уральском политехническом техникуме города Свердловска.

В 1975 году окончил энергетический факультет Уральского политехнического института (квалификация «инженер-электрик», специальность «электрические станции»). В 1991 году окончил Академию народного хозяйства при совете Министров СССР (отделение «Управление», квалификация «ведущий специалист по управлению»).

После окончания политехникума работал на Кузнецком металлургическом комбинате в Кузбассе начальником смены электроцеха. Позже работал на Славянской ГРЭС и Углегорской ГРЭС. В 1980—1984 годах работал на строительстве Южно-Украинской АЭС начальником смены станции. В августе 1985 стал главным инженером Балаковской АЭС. С июня 1989 — директор Балаковской АЭС. С 2002 года параллельно являлся заместителем генерального директора концерна «Росэнергоатом».

С 1996 по 2005 годы являлся депутатом Совета депутатов Балаковского муниципального образования первого и второго созывов. Член регионального политсовета партии «Единая Россия».

3 марта 2005 года депутаты Саратовской областной Думы единогласно поддержали кандидатуру Ипатова, предложенную президентом РФ на пост губернатора Саратовской области. Церемония вступления Павла Ипатова в должность главы Саратовского региона состоялась 5 апреля 2005 года.

С 1 декабря 2008 по 25 мая 2009 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

23 марта 2010 года депутаты Саратовской областной Думы приняли решение о наделении Ипатова полномочиями губернатора Саратовской области на второй срок. 5 апреля 2010 года Павел Ипатов официально вступил в должность.

23 марта 2012 года Указом Президента РФ отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

С июля 2012 года — заместитель Генерального директора — директор по стратегии и организационному развитию АО «Концерн Росэнергоатом».

Награды 
 Орден Почёта (26 июля 2000) — за большой вклад в развитие атомной энергетики и многолетний добросовестный труд
 Орден Дружбы народов (27 июня 1994) — за большой вклад в развитие атомной энергетики
 Орден Трудового Красного Знамени (1988)
 Золотая медаль «За миротворческую и благотворительную деятельность» (2011).

Почётные звания:
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1991)
 Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2001)
 Лауреат Национальной премии имени Петра Великого (2002)
 Почётный работник общего образования Российской Федерации (2004)

Примечания

Ссылки 

Депутаты Совета депутатов Балаково
Члены «Единой России»
Выпускники Уральского политехнического колледжа
Губернаторы Саратовской области